Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 15 lutego na Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon. Początkowo zawody miały odbyć się 14 lutego, ale z powodu złych warunków pogodowych (zbyt silnego wiatru) zostały przesunięte.

Mistrzynią olimpijską została Szwedka Hanna Öberg. Drugie miejsce zajęła Słowaczka Anastasija Kuźmina, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Laura Dahlmeier reprezentująca Niemcy.
W zawodach wzięły udział cztery Polki. Najlepsza była Monika Hojnisz, która zajęła 6. miejsce, Weronika Nowakowska była 21, Krystyna Guzik 52, a Magdalena Gwizdoń 83.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018